|-
| 122401 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122402 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122403 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122404 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122405 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122406 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122407 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122408 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122409 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122410 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122411 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122412 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122413 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122414 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122415 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122416 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122417 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122418 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122419 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122420 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122421 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122422 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122423 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122424 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122425 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122426 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122427 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122428 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122429 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122430 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122431 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122432 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122433 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122434 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122435 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122436 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122437 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122438 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122439 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122440 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122441 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122442 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122443 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122444 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122445 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122446 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122447 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122448 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122449 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122450 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122451 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122452 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122453 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122454 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122455 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122456 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122457 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122458 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122459 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122460 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122461 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122462 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122463 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122464 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122465 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122466 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122467 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122468 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122469 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122470 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122471 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122472 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122473 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122474 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122475 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122476 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122477 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122478 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122479 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122480 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122481 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122482 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122483 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122484 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122485 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122486 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122487 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122488 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122489 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122490 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122491 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122492 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122493 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122494 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122495 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122496 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122497 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122498 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122499 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122500 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2